Акшкол — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акшкол — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Акшкол — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Акшкол — прежнее название аула Бегазы в Актогайском районе Карагандинской области.